Genetische Verwandtschaft steht für:
 Verwandtschaft von Sprachen, die auf eine gemeinsame Ursprache zurückgehen; siehe Genetische Verwandtschaft (Linguistik)
 Blutsverwandtschaft, genetische Verwandtschaft von Personen